Skeen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Skeen (1837–1935), britischer Armeeoffizier
 Dick Skeen (1906–1994), US-amerikanischer Tennisspieler
 Joe Skeen (1927–2003), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Skeen Rocks, Felseninseln der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis